«Snoop’s Upside Ya Head» () — сингл американского рэпера Snoop Doggy Dogg, с его альбома Tha Doggfather, который вышел 12 ноября, 1996 года, при участии Charlie Wilson. Продюсером сингла стал DJ Pooh.

О сингле 
Семплы для сингла были взяты из трек "I Don't Believe You Want to Get Up and Dance (Oops)" исполненный Gap Band.

Музыкальное видео 
Сюжет клипа состоит в том, что Snoop Doggy Dogg удается сбежать из электрического стула (Это относится к концу реального суда, по делу об убийстве Snoop, как позже суд постановил, что он не виновен), где после этого протестующие, заявляли: "мы любим Вас, Snoop". Более позднее, Snoop спасает репортера новостей и уезжает в её автомобиле, и ему удаётся сбежать от полицейских. Очевидно репортер новостей помог Snoop сбежать от полиции.

Позже, он выступает на открытом концерте, для его жаждущих поклонников, и в процессе был арестован полицейскими, и посажен в тюрьму. В то время как в тюрьме он выступает снова для заключённых, Snoop уже много лет (2021 год).

В главной роли клипа играет Vincent Schiavelli, как тюремный губернатор. Wilson как тюремная охрана и Uncle Junebug как старый Snoop, сидящий в тюрьме. DJ Pooh делает миниатюрное появление в клипе, как диджей в тюрьме.

Список композиций 
12-дюймовый сингл
 A1 "Snoop's Upside Ya Head (Radio Edit)"
 A2 "Snoop's Upside Ya Head (Instrumental)"
 B1 "Snoop's Upside Ya Head (Radio Edit)"
 B2 "Snoop's Upside Ya Head (Instrumental)"

CD-сингл
 "Snoop's Upside Ya Head (Radio Edit)"
 "Snoop's Upside Ya Head (Album Version)"
 "Snoop's Upside Ya Head (Instrumental)"

Чарты

Примечания 

Песни Snoop Dogg
Синглы Death Row Records
Синглы Interscope Records
Джи-фанк-песни